Учень — особа, яка навчається в загальноосвітній або спеціалізованій школі, що дає початкову й середню освіту.
 Учень — вихованець, який навчається певному ремеслу, мистецтву, фаху.
 Учень — послідовник чиїх-небудь поглядів, наукової школи, вчення.
 «Учень (фотоапарат, 1930-ті роки)» — фотоапарат виробництва СРСР(бокс-камера);
 «Ученик (фотоапарат, 1950-ті роки)» — фотоапарат, модификацця камери «Момент» (1952—1954).

Фільми 
 Учень (фільм, 2016) — російський драматичний фільм, знятий Кирилом Серебренніковим за п'єсою «Мученик» Маріуса фон Майєнбурга.

Виноски